OLC steht für:
 Online-Contents, einen bibliothekarischen Literaturdienst
 Online-Contest (Flugsport), eine Online-Plattform für Streckenflug-Wettbewerbe in den Sparten Segelflug, Hängegleiter und Gleitschirm
 Open Location Code, ein offenes System zur Georeferenzierung
 Sisters of Our Lady of China, ein katholischer Frauenorden

OLC